Unter Stereograph versteht man 

 Stereograph (Druckmaschine), eine im 19. Jahrhundert entwickelte Buchdruckmaschine
 Stereograph (Beruf), eine Berufsbezeichnung der 3D-Filmindustrie